CADASIL — от  — артериопатия церебральная аутосомно-доминантная с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией. Заболевание вызвано мутацией гена Notch 3 на 19-й хромосоме. Синдром характеризуется транзиторной ишемической атакой и мигренью, который возникают у пациентов в возрасте от 40 до 50 лет, хотя МРТ может выявить клинические признаки заболевания и раньше. В отличие от болезни Бинсвангера у больных отсутствует артериальная гипертензия. Это наследственное заболевание, передающиеся непосредственно от родителей к потомству, имеет аутосомно-доминантный тип наследования.

Впервые данное заболевание описал французский невролог Мари-Жермен Буссе.

Симптоматика 
CADASIL может начаться мигренью с аурой, транзиторной ишемической атаки, инсульта или аффективных расстройств.  Клинические проявления: подкорковая деменция, псевдобульбарный паралич, недержание мочи.

Поэтапная схема проявления CADASIL (в клинической практике применяется очень редко):
 Первая стадия (возраст больных от 20 до 40 лет):
 * мигрень;
 * отклонения в МРТ.
 Вторая стадия (возраст больных от 40 до 60 лет):
 * инсульт;
 * расстройства психики;
 * более сильное поражение белого вещества мозга и базальных ганглиев.
 Третья стадия (возраст больных от 60 до 80 лет):
 * деменция;
 * спастичность;
 * псевдобульбарный паралич.
 Четвёртая стадия:
 * вегетативное состояние.

Примерно через 20 лет после первых симптомов наступает смерть.

Лечение 
На сегодняшний день эффективной терапии CADASIL нет. Обычно назначают ацетилсалициловую кислоту для возможного предотвращения тромботической окклюзии. У большинства больных CADASIL при МРТ обнаруживаются микрокровоизлияния, в связи с чем, прием аспирина, возможно, увеличит риск внутричерепного кровоизлияния.

Известные люди, пострадавшие от CADASIL 
Вероятнее всего, известнейший композитор Феликс Мендельсон Бартольди (4 ноября 1847 года) и его сестра, Фанни Мендельсон (14 мая 1847 года), умерли от CADASIL.Также известный английский искусствовед Джон Рёскин, судя по описаниям его болезни, страдал CADASIL и скончался от инсульта.

Примечания 

Заболевания нервной системы
Наследственные болезни